Геликон — может означать:

 Геликон — низкочастотная электромагнитная волна.
 Геликон — музыкальное общество, основанное в 1871 году в Санкт-Петербурге.
 Геликон — вымышленная Айзеком Азимовым планета, описанная в серии книг «Основание».
 Геликон — русское издательство А. Г. Вишняка, работавшее в Москве, затем в Берлине и Париже.
 «» — экспериментальное сообщество, созданное Аптоном Синклером в Энглвуде, штат Нью-Джерси, США, на основе его романа «Джунгли».

Искусство 
 Геликон — духовой инструмент
 Геликон — древнегреческий музыкальный инструмент.
 «» — антология елизаветинских пастырских стихов, составленная Джоном Фласкетом и впервые опубликованная в 1600 году.

Топоним 
 Геликон — гора в Греции, согласно мифологии — пристанище муз, там текут ключи Гиппокрена и Аганиппа, вдохновляющие поэтов.
 Геликон или  — холм в Афинах.
 Геликон — река в Греции, известная как Бафира (Бафир).
 Геликон — кратер на Луне.
 Геликон-опера — московский музыкальный театр.

Персоналии 
 Геликон (IV век до н. э.) — ученик Платона.
 Геликон — египтянин, фаворит римского императора Калигулы (37—41).

См. также 

 Геликоид
 Геликон Плюс
 Геликония (значения)

Примечания